Il doppio del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martín García e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale José Acasuso e Diego Hartfield 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Martín García /  Sebastián Prieto (Campioni)
 Jaroslav Levinský /  Jim Thomas (quarti di finale)

 Petr Pála /  David Škoch (primo turno)
 Christopher Kas /  Oliver Marach (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2007